R25 ou R-25 peut faire référence à :

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : Toxique en cas d'ingestion,  sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Mouvements involontaires anormaux, d'après la classification internationale des maladies

Sport automobile 
 Renault R25, une formule 1 engagée par l'écurie Renault F1 Team.

Transports 
Aéronautique 
 Toumanski R-25, un turboréacteur soviétique.

Automobile
 Renault 25, un modèle du constructeur français Renault.

Moto 
 BMW R 25, un modèle du constructeur allemand BMW.

Route
  Ring belge R25, la ceinture périphérique d'Aarschot.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres